Scapula peut se référer à :

La scapula ou omoplate, un os plat,
Muscle élévateur de la scapula,
Ceinture scapulaire,
Joannes Scapula (vers 1540 - 1600), un philologue et lexicographe allemand,
François Scapula (né en 1945), un ancien truand français.
 Jean Scapula (), archéologue, inventeur et fouilleur entre  du site archéologique connu sous le nom de , site localisé dans la commune éponyme d'Isle-Aumont

Références